Denumirea de Topolceane se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Topolceane, un sat în comuna Kărdjali, regiunea Kărdjali;
 Topolceane, un sat în comuna Sliven, regiunea Sliven.